Elleniche di Senofonte, in VII libri
Elleniche di Teopompo, in XII libri, completamente perdute (a meno che i frammenti di Ossirinco non provengano da loro)
Elleniche di Ossirinco, frammenti di un'opera storiografica (spesso identificata come le Elleniche di Teompompo)